est une expression anglo-saxonne signifiant « sauver la dignité ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , comédie romantique américaine d'Alice Wu, sorti en 2004 ;
 , documentaire britannico-pakistanais de Sharmeen Obaid-Chinoy et , sorti en 2012.

Télévision 

 , titre original dUn cercueil pour deux,  de la  de  : L.A. enquêtes prioritaires () ;
 , titre original du Dicton de la honte,  de la 1 saison de  ;
 ''', titre original de Sauver la face,  de la  de New York, section criminelle ('').